Ogasawara Maru bezeichnet:

 japanisches Fährschiff, siehe Ogasawara Maru (Schiff, 2016)
 ehemaliger Name eines Fährschiffs, heute Angriya